Българска Асоциация за Запазване на Грабливите Птици (БАЗГП) – Соколарската Асоциация е неправителствена организация, учредена на 13 април 2001 г. в София.

Основна цел на Асоциацията е опазването на грабливите птици, техните местообитания и хранителна база; оказване съдействие на държавни и териториални институции и други неправителствени природозащитни организации в тяхната дейност за запазване на дивата фауна и в частност грабливите птици; популяризиране значението на грабливите птици за нормалното функциониране на екосистемите; подпомагане чрез екологосъобразни мероприятия популациите на редките и защитени видове грабливи птици; реинтродукция на изчезнали от фауната на България видове; ограничаване на незаконното убиване, улавяне и търговия с грабливи птици и техните яйца.

От 2003 година БАЗГП е член на Международната асоциация по соколарство и запазване на грабливите птици – IAF.

Председател на БАЗГП е Павел Якимов.

Опазване на птиците
Съхраняване на природата в България
Организации за защита на животните в България
Природозащитни организации в София